Cyrille II (-1281), métropolite de Kiev de 1247 à 1281 ;
 Cyrille II d'Alexandrie (fl. 1078–1092) ;
 Cyrille II de Constantinople (fl. ) ;
 Cyrille II de Jérusalem (fl. 1846–1872).